María Ana Victoria de Saboya (; París, 11 de septiembre de 1683-Turín, 11 de octubre de 1763) fue la hija del príncipe Luis Tomás de Saboya-Carignano, conde de Soissons, y de Uranie de La Cropte de Beauvais (1655-1717).

Biografía 
Como la hija de Luis Tomás, conde de Soissons, se referían a ella como Mademoiselle de Soissons o Mademoiselle de Carignan antes de su matrimonio. Su padre se había casado en secreto en la edad de veintidós años con Uranie de La Cropte de Beauvais, una noble de menor rango que él. Después de la muerte de su marido, Uranie se retiró a un monasterio. María Ana Victoria era la sobrina del príncipe Eugenio de Saboya, gran general y estadista de la Austria imperial y un mecenas de las artes a quien ella nunca conoció.

Tras la muerte repentina del príncipe Eugenio en 1736, sin haber escrito su testamento, María Ana Victoria, como su pariente más cercana, heredó sus inmensas posesiones  en Austria, las cuales procedió a vender rápidamente a precio menor. Sus mansiones, grandes colecciones de arte (de unos 400 cuadros), mobiliario antiguo, viejos criados, estatuas, e incluso sus medallas de la guerra, la espada que le había entregado la reina Ana de Gran Bretaña por su papel en la guerra de la sucesión española, y el retrato que le había regalado el emperador José I fueron vendidos. Sólo su biblioteca y su palacio favorito, el Belvedere, fueron adquiridos por el emperador, mientras que el Palacio Hof y el Stadtpalais pasó a manos de la emperatriz María Teresa.

El odio de los austriacos contra María Ana Victoria por haber liquidado los bienes de su tío, fue expresado en un pareado, el cual fue clavado en su puerta:

Aportando una fantástica dote, la princesa de cincuenta y dos años se casó el 17 de abril de 1738 con el príncipe José de Sajonia-Hildburghausen, un oficial alemán y Feldzeugmeister del ejército imperial, quien era casi dos décadas menor que ella, y llevaba una vida de excesos. La unión acabó en divorcio en 1757 después de que se rumoreara que el príncipe huyera de ella. No tuvieron hijos.

María Ana Victoria vivió por un tiempo en Francia, y finalmente murió en Turín, en 1763, a la edad de 80 años.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Princesas de Sajonia-Hildburghausen
Sepultados en la Basílica de Superga
Casa de Sajonia-Hildburghausen
Fallecidos en 1763
Nacidos en 1683
Casa de Saboya-Carignano
Nacidos en París
Fallecidos en Turín
Nobles de Francia del siglo XVII
Nobles de Francia del siglo XVIII